Пале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Пале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Пале — місто в Республіці Сербській (Боснія і Герцеговина)